Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Stefan Edberg 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Boris Becker (campione)
 Stefan Edberg (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)

 Andrés Gómez (secondo turno)
 David Pate (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Ulf Stenlund (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1986